Lunda peut désigner :
le royaume Lunda ;
les Lunda, une population d’Afrique centrale, vivant en Angola, République démocratique du Congo et Zambie ;
le lunda, une langue bantoue parlée par les Lunda ;
le ruund, aussi appelé lunda du Nord, langue bantoue parlée par les Lunda ;
le Lunda-Sud, province du nord-est de l’Angola ;
le Lunda-Nord, province du nord-est de l’Angola.

Homonymie de toponyme